Il existe au moins deux personnalités du nom de Pierre Clémenti :

 Pierre Clémenti (1910-1982), journaliste et homme politique français ;
 Pierre Clémenti (1942-1999), acteur et réalisateur français.